Финал Кубка Бельгии по футболу 2013/2014 годов состоялся 22 марта 2014 года. «Локерен» переиграл «Зюлте-Варегем» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2014
Бельгия
Матчи ФК «Локерен»
Матчи ФК «Зюлте Варегем»
События 22 марта
Март 2014 года
Спорт в Бельгии в 2014 году
Спортивные соревнования в Брюсселе